Горни — многозначный термин.

 Горни — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Горни — деревня в Бежецком районе Тверской области.

 Горни, Исаак бен-Авраам — еврейский поэт.

Примечания